Российское агентство по системам управления, с 2004 вошло в Роспром как Управление радиоэлектронной промышленности и средств управления
 Республиканская автоматизированная система управления, республиканский уровень ОГАС

Ссылки